Эль-Каньявате ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта. Население — 161 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Нтра. Сра. де Траскастильо.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки